Athena hace referencia a varios artículos:

Ciencia
Athena, cohete fabricado por Lockheed-Martin.
Proyecto Athena, desarrollado en el MIT para producir un ambiente de computación distribuida para el uso educativo.
Proyecto Athena, del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) para producir y estudiar antimateria en cantidades mayores a las que se habían podido obtener hasta entonces.

Antigüedad
 Otro nombre de la diosa griega Atenea.

Ficción 
 Athena Asamiya, personaje de videojuegos de Psycho Soldier y de la saga The King of Fighters.
 Athena, otro nombre del personaje Atenea de DC Comics basado en la diosa griega

Otros
Athena Tibi, cantante filipina
Athena (Oregón), localidad estadounidense en el estado de Oregón.
Athena 98.4 FM, radio de Atenas, la capital de Grecia.
«Athena», primer tema de It's Hard (1982), álbum de estudio de The Who.

Véase también 
 Atenea (desambiguación)